4. HNL - Jug je svoje posljednje izdanje imala u sezoni 2011./12., te se sastojala od tri skupine (A, B i C). U skupini A su se natjecali klubovi iz  Šibensko-kninske i Zadarske županije, a prvak lige je bio klub "Krka" iz Lozovca.  
Kako je liga rasformirana, klubovi iz ove lige su četvrti stupanj nastavili igrati u 1. ŽNL Zadarskoj, odnosno ŽNL Šibensko-kninskoj.

Sustav natjecanja  
Šesnaest klubova je igralo dvokružnu ligu (30 kola).

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Kvalifikacije za 3. HNL - Jug

Povezani članci 
 Četvrta hrvatska nogometna liga 
 4. HNL – Jug B 2011./12. 
 4. HNL – Jug C 2011./12.

Vanjske poveznice

Izvori 
  rsssf.org, Croatia 2011/12 / Fourth Level 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 2011. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 2012. godina 
  

2011-12 A
4-Jug-A